Ruth White (aktorka)
 Ruth White (pisarka)
 Ruth White (kompozytor)